Municipio de Moro puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moro (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Bradley.
 Municipio de Moro (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.